Григо́рий Ива́нович (Гиго́ Батчери́евич) Дзасо́хов (, 14 августа 1880 года, село Георгиевско-Осетинское — 18 октября 1918 год, там же) — осетинский общественный деятель, публицист и педагог.

Биография 
Родился 14 августа 1880 года в крестьянской семье в селе Георгиевско-Осетинское (сегодня — Село имени Коста Хетагурова). В 1895 году окончил Майкопскую городскую школу, после чего поступил в Ардонскую духовную семинарию. Получив образование (1901), стал работать учителем во Владикавказском реальном училище. Позднее работал в различных населённых пунктах южной и центральной России. В 1901 году по рекомендации Ардонской духовной семинарии принят на обучение в Казанскую духовную академию. Окончил академию со степенью кандидата богословия, возвратился во Владикавказ на прежнее место работы во Владикавказском реальном училище, где преподавал литературу.

Публиковал многочисленные статьи в местной периодической печати. Его статьи об Осетии печатались на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей». В 1905 году стал редактором социал-демократической газеты «Искра», которая была издана во Владикавказе единственным номером. За участие в издании этой газеты был сослан в ссылку.

В 1909 году подготовил и издал в Ростове-на-Дону на собственные средства сборник на русском языке, посвящённый творчеству Коста Хетагурова. В этом сборнике были опубликованы несколько стихотворений поэта, его биография и фотографии. В 1917 году был назначен директором школу в родном селе, где скончался 18 октября 1918 года.

В 1970 году профессор Ленинградского государственного университета Хазби Булацев выпустил во владикавказском издательстве «Ир» посмертный сборник статей и очерков Григория Дзасохова, который стал первым литературоведческим материалом по его деятельности. Булацев в своих статьях боролся с домыслами о том, что Дзасохов был меньшевиком (таких данных нет, утверждает Булацев).

В Селе имени Коста Хетагурово установлен бюст Гиго Дзасохова (автор — Н. Нестеренко).

Улица с дореволюционным названием Почтовая (связано с находившейся в те годы на этой улице первой почтой в станице) республиканского центра Черкесск, с марта 1985 года носит имя осетинского просветителя и публициста, видного участника революционного движения на Северном Кавказе, сподвижника С. М. Кирова, Дзасохова Григория (Гиго) Ивановича.

Сочинения 
 Статьи и очерки, Орджоникидзе, Ир, 1970, 308 стр.

Примечания

Литература 
 Жизнь и творчество: учёный, педагог, публицист, издатель, революционер, общественный деятель, Владикавказ, Проект-Пресс, 2011, 399 с.
 Булацев Х. С., Гиго Дзасохов — публицист-революционер, 1880—1918, Орджоникидзе, Ит, 1982
 Дзасохов Григорий (Гиго) Иванович// Бибоева И. Г., Казиты М. Р., Писатели Осетии, библиографический справочник, Владикавказ, Ир, 2015, стр. 59 — 61, ISBN 978-5-7534-1499-01
 Тотоев М. С., Прогрессивные педагогические взгляды Гиго Дзасохова, Очерки истории культуры и общественной мысли в Северной Осетии в начале XX века (1903—1917 гг.). Орджоникидзе: «Ир», 1968.

Ссылки 
 К 130-летию со дня рождения Гиго Дзасохова
 С. Чеджемов, Путь, проложенный к «новым началам жизни»

Публицисты Осетии
Осетинские писатели
Общественные деятели Осетии
Выпускники Ардонской духовной семинарии